Vier Meister steht für:
 Verfasser von Annalen der vier Meister
 die Vier Meister vom Beishan
 vier mittelalterliche Chirurgen, siehe Roger Frugardi#Rezeption (Roger-Komplex)
 Viermeister, vier Handwerksmeister mit Aufsichtsfunktion, siehe Hans Schwenke (Bildhauer)